Feijão, a semente
 Feijão (prato)

Desportistas
João Olavo Souza, tenista brasileiro apelidado de "Feijão"
Rafael Cavalcante, futebolista brasileiro conhecido como "Feijão"
Feijão (futebolista), defendeu o Flamengo

Desambiguação